Сюрі́-ле-Конта́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 60 км на південний захід від Ліона, 20 км на північний захід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2256 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5856,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сюрі-ле-Конталь на сайті французького Національного інституту географії
 Сюрі-ле-Конталь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сайт міста Сюрі-ле-Конталь
 [ Розташування муніципалітету Сюрі-ле-Конталь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара